Светско првенство у ватерполу 1973. било је прво издање овог такмичења које се одржало под окриљем Међународне пливачке федерације (ФИНА), кровне организације свих пливачких спортова, од 1. до 9. септембра 1973. године у Београду, главном граду СФРЈ, у оквиру премијерног издања Светског првенства у воденим спортовима.

Учесници 

Група А

Група Б

Група Ц

Прва фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Друга фаза

Група Д (1—6. место)

Група Е (7—12. место)

Група Ф (13—16. место)

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
 Резултати

Светско првенство у ватерполу
Ватерполо у 1973.
Ватерполо у Југославији
Ватерполо у Београду
Међународна спортска такмичења у Београду